«Мысли в тумане» () — кинофильм.

Сюжет 
Психиатр-криминалист, жена которого погибла от рук его же пациента, в отчаянии бросает работу и закрывается в себе. Но когда ему предлагают новое, изощрённое и головоломное убийство, он соглашается вернуться к своей практике и помочь в поисках убийцы. По ходу расследования этого дела психиатр сам постепенно примиряется с перенесённой ранее потерей.

В ролях 
 Тим Мэтсон — Питер Хеллман
 Клаудия Кристиан — Линн
 Альберта Уотсон — Эллен

Ссылки 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Канады
Детективные фильмы США